Viktorianer steht für:

 dem Viktorianischen Zeitalter zugehörige Person(en) (vgl. viktorianisch)
 eine andere Bezeichnung für Spritzkuchen